Die Wiederholung ist der Name folgender Werke:

 Die Wiederholung (Schrift), Schrift von Søren Kierkegaard (um 1843), siehe Søren Kierkegaard #Berlin und die Wiederholung
 Die Wiederholung (Film), Film von Richard Dindo (1970)
 Die Wiederholung (Roman, 1986), Roman von Peter Handke, siehe Peter Handke #1979 bis 1987 – Rückkehr nach Österreich
 Die Wiederholung (Roman, 2002) (La Reprise), Roman von Alain Robbe-Grillet, siehe Alain Robbe-Grillet #Schriften